Dreyer är ett efternamn, som kan skrivas på olika sätt. I Norden är det vanligast i Danmark, där stavningen Drejer överväger. I offentlig statistik för 2014 var följande antal personer bosatta i de nordiska länderna med stavningsvarianterna

Namnet är ursprungligen lågtyska och betyder krukmakare.

 Dreyer: Sverige 85, Danmark 723, Norge 548, Finland 10
 Drejer: Sverige 14, Danmark 1032, Norge 52, Finland 0
 Dreier: Sverige 48, Danmark 429, Norge 151, under 5
 Dreijer: Sverige 48, Danmark 70, Norge 7, Finland under 5
 Totalt: Sverige 195, Danmark 2254, Norge 758, Finland under 19
Namnet är en yrkesbeteckning och betyder drejare, dvs svarvare eller krukmakare.

Personer med efternamnet Dreyer eller med varianter av detta namn

 Andreas Dreyer (död 1686), dansk sjömilitär
 Arendt Dreijer (1822–1872), svensk jurist och ämbetsman
 Benedikt Dreyer (aktiv 1510–1555), tysk konstnär
 Carl Th. Dreyer (1889–1968), dansk filmregissör
 Christopher Vilhelm Dreyer (1737–1810), dansk diplomat
 Dankvart Dreyer (1816–1852), dansk landskapsmålare
 David Dreier (född 1952), amerikansk republikansk politiker, kongressrepresentant
 Frederik Dreier (1827–1853), dansk författare
 Frederik Dreyer (1814–1898), dansk officer
 Georg Leonard Dreyer 1793–1879), tysk-svensk tecknare och litograf
 Georges Dreyer (1873–1934), dansk patolog och bakteriolog
 Gerald Dreyer (1929–1985), sydafrikansk boxare
 Hans Dreier (1885–1966),tysk-amerikansk filmscenograf
 Hendrik Fredrik Dreyer (aktiv 1676–1679), skånsk friskyttekapten
 Henrik Dreyer (född 1980), svensk handbollsspelare
 Johan Dreijer (1731–1798), svensk grosshandlare och skeppsredare
 Johan F. L. Dreier (1775–1833), norsk konstnär
 John Louis Emil Dreyer (1852–1926), dansk-irländsk astronom
 Karin Dreijer (född 1975), svensk musiker, sångare och producent
 Malu Dreyer (född 1961), tysk politiker, socialdemokrat
 Matts Dreijer (1901–1998), åländsk landskapsarkeolog
 Max Dreyer (1862–1946), tysk författare
 Olof Dreijer (född 1981), svensk musiker och diskjockey
 Otto Dreyer (1837–1900), tysk teolog
 Peder Marius Drejer (1853–1920), norsk läkare
 Salomon Drejer (1813 –1842), dansk botaniker
 Waldemar Dreyer (1853–1924), dansk läkare och populärvetenskaplig författare
 Wilhelm Dreier (1893–1981), tysk-svensk psalmförfattare och koralkompositör

Källor

Danska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn
Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken